Parlamentsvalget i Storbritannien 1997 blev afholdt den 1. maj 1997, Labour Party vandt en overvældende sejer og de konservative måtte etter 18 år forlade regeringsmagten. De konservative gjorde deres dårligste valg siden 1906 og værre end Labour havde gjort det ved valget i 1983. De konservative stod nu uden repræsentation i Skotland og Wales.

Resultat 

Totalt antal stemmer: 31.286.284. Alle partier med mere end 10.000 stemmer er vist.

Storbritannien 1997
Storbritanniens politik